Бригинец — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бригинец, Александр Михайлович (род. 1962) — украинский политик, советский и украинский поэт, прозаик и журналист.
 Бригинец, Николай Лаврентьевич (1904—1981) — советский учёный, физиолог растений.
 Бригинец, Юлия (род. 1993) — украинская биатлонистка.